Arbogast – imię męskie pochodzenia germańskiego. Pierwszy człon imienia stanowi arbo- – „dziedzic, dziedzictwo”; drugim członem jest -gast – "gość"; można je rozumieć jako „wędrujący dziedzic”. 

Arbogast imieniny obchodzi 21 lipca, jako wspomnienie św. Arbogasta, biskupa Strasburga.

Odpowiedniki w innych językach 
 łacina – Arbogastus, Arbogastes
 język francuski – Arbogaste
 język hiszpański – Arbogastes
 język niemiecki – Arbogast

Osoby noszące to imię 
 Arbogast (zm. 394) – rzymski wódz pochodzenia germańskiego
 Arbogast (zm. 678) – święty chrześcijański

Przypisy 

Męskie imiona germańskie